Борд може да се односи на:

 Борд директора, група директора
 Борд (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Борд (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Борд (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Борд (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Борд (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Борд (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Борд (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Борд де Ривјер, насељено место у Француској, у департману Горња Гарона